Jan Łoniewski (ur. 1958) – polski skoczek narciarski, dwukrotny mistrz Polski w skokach narciarskich z 1982 roku (indywidualnie oraz drużynowo).

Kariera sportowa Jana Łoniewskiego przypadła na lata 1974-1989. Był zawodnikiem klubów: Start Wisła (1974–1978), WKS Zakopane (1979 i 1983) oraz LKS Olimpia Goleszów (1980-1982 i 1984-1989). Największe sukcesy święcił w latach 1981-1983, kiedy to zdobywał indywidualne mistrzostwo Polski na skoczni normalnej (Zakopane, 1982), wicemistrzostwo na skoczni normalnej (Zakopane, 1981) i dużej (Zakopane, 1983) oraz brązowy medal na skoczni dużej (Wisła, 1983). Jako zawodnik WKS Zakopane zdobył drużynowe mistrzostwo Polski w 1982 roku oraz brązowy medal w 1983 roku, natomiast w barwach Olimpii Goleszów zdobywał drużynowe wicemistrzostwo kraju w 1984 roku oraz brązowe medale w latach 1986-1987. W latach 1981-1983 startował w zawodach Turnieju Czterech Skoczni (najlepsze miejsce – 41. w Innsbrucku w dniu 4 stycznia 1983).

Starty w zawodach międzynarodowych

Puchar Świata

Puchar Europy

Puchar Beskidów

Memoriał Bronisława Czecha i Heleny Marusarzówny w Zakopanem

Starty w innych zawodach międzynarodowych

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich

Przypisy 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy Olimpii Goleszów
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Urodzeni w 1958